Euro Banking Association
Europese Bankautoriteit
epidermolysis bullosa acquisita, een auto-immuunziekte